Кипринский молочный завод — предприятие пищевой промышленности в Барнауле. Расположено в Октябрьском районе города.

Завод образован в 2002 году на базе Барнаульского хлебокомбината №2. Это один из крупнейших производителей сыров и масла в Алтайском крае. Соучредитель «Союза сыроделов Алтайского края».

Производственные мощности 
Кипринский молочный завод является головным предприятием холдинга «Киприно», в который входят маслосырзаводы и сельскохозяйственные предприятия Змеиногорского, Солтонского, Третьяковского, Романовского и Крутихинского районов Алтайского края, а также сопутствующие производству филиалы — охрана и технологическая база по строительству и ремонту нестандарного оборудования.

в 2011 году предприятие запустило в эксплуатацию собственный завод по сушке и переработке сыворотки мощностью до 300 тонн в месяц.

На заводе работает более 200 человек.

Продукция 
Продукция предприятия  это масло под марками: «Сибирское», «Алтайское», «Городское», «Советское», а также сыры «Мастер», «Сливочный», «Сулугуни», «Швейцарский» и «Советский». Годовое производство превышает 1000 тонн.

Поставка продукции осуществляется во Владивосток, Хабаровск, Уссурийск, Новокузнецк, Новосибирск, Москву, Ханты-Мансийский автономный округ.

Награды и достижения 
В 2011 году по итогам выставки «Петерфуд-2011» Кипринский завод получил сертификаты по итогам номинации «Выбор сетей», кроме того дипломами победителей были отмечены сыр «Алтайский» и масло сливочное «Алтайское».

На международной выставке «Продэкспо-2012» компания «Киприно» получила диплом за «Лучший продукт» и золотую медаль за сыры «Алтайский», «Сливочный», «Швейцарский блочный». Ещё один продукт — масло сливочное «Алтайское» награждено бронзовой медалью.

Примечания

Ссылки
 Официальный сайт

Предприятия Барнаула
Производители молочных продуктов России
Появились в 2003 году в России
2003 год в Алтайском крае